Deni o Dani – gruppo etnico del Brasile
 Deni – frazione del denaro macedone
9140 Deni – asteroide della fascia principale
 Deni - Influencer Asiatico